MFTP (Multicast File Transfer Protocol) — сетевой протокол передачи файлов. Файл передаётся одним сервером нескольким клиентам сразу (в один поток). Используется порт 5402/UDP.

Разработан в StarBurst Communications в 1997 году. При поддержке Cisco черновик стандарта был отправлен в IETF.

Протокол состоит из двух подпротоколов:
 Multicast Control Protocol — для управления подключения и отключения клиентов;
 Multicast Data Protocol — для передачи данных.

Примечания

См. также 
 FTP

Ссылки 
 MFTP в БД черновиков IETF

Протоколы прикладного уровня
Файлообменные протоколы